У́ри () — немецкоязычный кантон на юге центральной части Швейцарии. Административный центр — город Альтдорф. Население — 35 693 человека (25-е место среди кантонов; данные 2012 г.).

География 
Площадь — 1076,4 км² (11-е место среди кантонов).

История 
Ури стал частью швейцарской конфедерации в 1291 году, в числе первых кантонов.

Административное деление 

Кантон делится на 20 коммун:

Экономика 
Возделанные поля кантона Ури находятся в долине реки Рейс. Рельеф кантона холмистый, пастбища находятся у подножия гор. Так как местность очень гористая, большинство земель не подходит под возделывание. Большое значение имеет производство гидроэлектроэнергии. Также одной из важных отраслей экономики является лесное хозяйство. В Альтдорфе есть заводы, производящие кабель и резину. Важным источником дохода кантона является туризм. Отличная сеть дорог, которые ведут, в том числе, в труднодоступные горы, благоприятствует туризму.

Власти кантона проводят политику привлечения иностранных граждан, заинтересованных в получении вида на жительство на основании уплаты фиксированного (аккордного или паушального) налога. 

В настоящее время кантон Ури предлагает едва ли не самые низкие пороги входа, необходимые для получения вида на жительство, а именно — CHF 150 000 в год.

Достопримечательности 
Горнолыжный курорт Андерматт.

В литературе 
Кантон Ури был хорошо знаком Достоевскому и дважды упоминается в его романах: пейзаж этого кантона вспоминает князь Мышкин, главный герой «Идиота», в доме Епанчиных; «гражданином кантона Ури» был Николай Ставрогин из романа «Бесы».

Ссылки 
 Canton Uri, official site (German)
 Official Statistics